Piotr Mańkowski (1866–1933) – duchowny
 Piotr Mańkowski (ur. 1953) – lekkoatleta i trener lekkoatletyczny
 Piotr Mańkowski (ur. 1973) – dziennikarz komputerowy i filmowy